Reggie Williams puede hacer referencia a:

Reggie Williams, exbaloncestista estadounidense nacido en 1964.
Reggie Williams, baloncestista estadounidense nacido en 1986.